Гран-при Франции 1986 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл в Поль-Рикаре, Франция. Соревнования состоялись 6 июля 1986 года.
 


Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции